Malé Březno est un toponyme qui peut désigner :

Malé Březno, une commune du district de Most, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Malé Březno, une commune du district d'Ústí nad Labem, dans la région d'Ústí nad Labem.

Homonymie de localités en  Tchéquie